Deux navires de lUS Navy ont porté le nom dUSS Saint Paul, en l'honneur de la ville de Saint Paul, dans le Minnesota :
 l', un paquebot transformé en croiseur auxiliaire qui participe à la guerre hispano-américaine et à la Première Guerre mondiale ;
 l', un croiseur lourd de classe Baltimore qui participe à la Seconde Guerre mondiale et à la guerre de Corée.

Un autre navire de lUS Navy porte le nom des Twin Cities :
 l', le  sous-marin de la classe Los Angeles.

Voir aussi 
 

Saint Paul